Папохище́ние () — американский молодёжный фильм, выпущенный студией Walt Disney Pictures в 2009 году.

Сюжет 
Мелисса — дочь известного писателя Нила Морриса, автора книг о супергерое Триппе Зуме (). Она ненавидит героя книг отца, считая, что он отбирает у неё семью. Она говорит с ним, как с живым человеком. Мелисса решает провести каникулы вместе с отцом, но вместо этого они приезжают в маленький город Меркьюри, где проходит презентация и конкурс по книгам Нила Морриса (). В этот же день Нила похищает троица фанатов-подростков: Уиз, Андро и Шелдон, мечтающих выиграть конкурс и использующих для этого ловушки, описанные в книгах Нила. Теперь Мелисса должна открыть в самой себе качества супергероя, чтобы спасти отца. Она следует за ними. Но стоит ей найти отца, как её и его похищают двое преступников, желающих получить от Морриса новую книгу и дорого продать её как «последнюю книгу Нила Морриса». Теперь уже Уиз вместе с друзьями преследует похитителей, желая спасти Мелиссу и её отца. Уиз собирает вместе фанатов книг Морриса и организует операцию по спасению.

В ролях 
 Эмили Осмент — Мелисса Моррис
 Дэвид Генри — Уиз
 Мойзес Ариас — Андре
 Дэнзел Уитакер — Шел
 Джейсон Эрлз — Мерв, владелец отеля
 Джонатан Кельтц — Трипп Зум
 Фил Льюис — Морис
 Чарльз Халфорд — Сканк
 Джордж Ньюберн — Нил Моррис

Интересные факты 
 Саундтрек к фильму — «Hero in me» Emily Osment
 Эмили Осмент, Мойзес Ариас и Джейсон Эрлз также снимаются вместе в молодёжном диснеевском телесериале «Ханна Монтана»
 Дэвид Генри также исполняет главную роль в диснеевском сериале «Волшебники из Вэйверли Плэйс»
 Фил Льюис исполняет главную роль в диснеевских сериалах «Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди» и «Всё тип-топ, или жизнь на борту»
 В заключительной сцене на холме наподобие надписи «HOLLYWOOD» на холме написано «MERCURY»

Ссылки 
 
 «Папохищение» на Disney.com

Фильмы о писателях
Кинокомедии 2009 года
Молодёжные комедии
Кинокомедии США
Диснеевские фильмы
Оригинальное кино канала Disney
Фильмы на английском языке
Фильмы Пола Хоэна